Пам'ятний нагрудний знак «Воїн-миротворець», яким нагороджувало МО України з 2003 по 2012 рік.
 Полк поліції особливого призначення «Миротворець», сформований у 2015 році.
 Фільм «Миротворець» 1997 року з Дольфом Лундгреном у головній ролі.
 Центр «Миротворець» — неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України.